

Дибрава () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Дибрава () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Балчик.
 Дибрава () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.